Montejo, község Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, Salamanca tartományban
Montejo, mexikói sör